Mozza ima više značenja:
 Mozza, Rieti
 Mozza, Vicenza